

Cinema 
 Le memorie di un pazzo – film del 1917 diretto da Giuseppe De Liguoro

Letteratura 
 Le memorie di un pazzo – racconto del 1835 di Nikolaj Vasil'evič Gogol'
 Memorie di un pazzo – racconto del 1838 di Gustave Flaubert
 Le memorie di un pazzo – racconto di Lev Tolstoj pubblicato postumo nel 1912
 Diario di un pazzo – racconto del 1918 di Lu Xun